Egernsund (plaats), plaats in Denemarken
 Egernsund (parochie), parochie in Denemarken